Альп () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баша-Серданья. Занимает площадь 44,25 км². Население — 1733 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina web de l’Ajuntament d’Alp
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны